Buchara, usbekisch Buxoro, steht für:
 Buchara, Großstadt in Usbekistan, siehe Buxoro
 Buchara, Provinz in Usbekistan, siehe Provinz Buxoro
 Volksrepublik Buchara (1920–1925), danach zwischen Tadschikistan, Usbekistan und Turkmenistan aufgeteilt
 Emirat Buchara (1785–1920), ab 1868 Protektorat des Russischen Kaiserreichs
 Khanat von Buchara, zentralasiatische Stammesföderation des 15. Jahrhunderts
 Bucharateppiche, ein Handelsname für turkmenische Teppiche, siehe Turkmenischer Teppich#Kommerzialisierung und Wiederbelebung der Tradition

Siehe auch:
 Bokhara